Добрев е родово име, разпространено сред българи. Произхожда от мъжкото собствено име Добри. Може да се отнася за някое от следните лица.

Добрев 
 Васил Добрев (1961), френски учен (египтолог) от български произход
 Величко Добрев (1939-2006), учен (микробиолог)
 Георги Добрев (1893-1966), интербригадист, на когото е наименувано с. Георги Добрево
 Делян Добрев (1978), политик – министър (2012-2013)
 Димитър Добрев, няколко души с това име
 Добри Добрев, няколко души с това име
 Добрил Добрев (1947), архитект
 Добрин Добрев (1951), учен (литературовед, семиотик и културолог)
 Иван Добрев, няколко души с това име
 Илия Добрев (1942), актьор
 Кирил Добрев, няколко души с това име
 Кръстю Добрев (1903-1976), политик (министър) и учен (член-кореспондент)
 Милен Добрев (1980-2015), щангист, олимпийски шампион
 Никола Добрев (1861-1925), учен (химик-неорганик и аналитик)
 Никола Добрев (1942), стопански деец
 Николай Добрев (1947-1999), политик – министър на вътрешните работи (1996-1997)
 Петър Добрев (1943), учен (икономист)
 Стефан Добрев, няколко души с това име
 Стойно Добрев (1942), актьор
 Христо Добрев (1923-2013), партизанин и офицер (генерал-полковник, началник на Генералния щаб)
 Чавдар Добрев (1933), театрален критик и литературовед

Добрева 
 Клара Добрева (1972), унгарска политичка от български произход, известна с фамилно име Добрев
 Нина Добрева (1989), канадска актриса от български произход, известна с фамилно име Добрев

Български фамилни имена